Ius:

 Direito (lat.)
 Interactive Unix

Desambiguação